Llanquihue – miasto i gmina w Chile, w regionie Los Lagos
 Llanquihue – prowincja w Chile, w regionie Los Lagos
 Llanquihue (Lago Llanquihue) – jezioro w Chile, w regionie Los Lagos
 Llanquihue (Río Llanquihue) – rzeka w Chile, w regionie Los Ríos